Bendt Bendtsen (1954), een Deense politicus
 Wermund Bendtsen (1917-2003), een Deense fotograaf